Pipo (gra)
 W mitologii greckiej jedna z Pieryd